Городские округа Южно-Африканской Республики (), или «Муниципалитеты категории A» — это округа Южно-Африканской Республики, правительства которых управляют крупными городами с прилегающими территориями, или целыми конурбациями. В соответствии с Конституцией ЮАР, городские округа создаются решением правительства провинции.

Список городских округов ЮАР 
В настоящее время в ЮАР имеется восемь городских округов:
 Кейптаун (городской округ)
 Экурхулени
 Этеквини
 Йоханнесбург (городской округ)
 Городской округ Бухта Нельсона Манделы
 Цване
 Баффало
 Мангаунг

Баффало и Мангаунг стали городскими округами после местных выборов 2011 года.

Примечания